Westerholt steht für:
 Westerholt (Adelsgeschlecht)

Orte:
 Westerholt (Herten), Stadtteil der Stadt Herten, Nordrhein-Westfalen
 Westerholt (Landkreis Wittmund), Gemeinde in der Samtgemeinde Holtriem, Landkreis Wittmund, Niedersachsen
 Westerholt (Wardenburg), Ortsteil der Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

Bauwerke:
 Schloss Westerholt in Herten-Westerholt
 Kraftwerk Westerholt in Gelsenkirchen-Hassel
 Zeche Westerholt in Gelsenkirchen-Hassel und Herten-Westerholt

Westerholt ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Francisca Antonetta von Westerholt zu Lembeck (1694–1763), Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Egon von und zu Westerholt und Gysenberg (1844–1923), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Friedrich Ludolph von Westerholt-Gysenberg (1804–1869), Begründer der Linie Westerholt-Arenfels
 Friedrich Otto von und zu Westerholt und Gysenberg (1814–1904), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Hans Westerholt (1906–1967), deutscher Politiker (DP, GDP, CDU)

 Matthias Westerholt (* 1963), deutscher Rechtsanwalt
 Nikolaus von Westerholt († 1662), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster
 Philipp von Westerholt († 1634), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster 

 Wilhelmine von und zu Westerholt-Gysenberg (1773–1852), Jugendliebe von Beethoven

Siehe auch:
 Westerholt zu Westerholt und Alst
 Hans Westerhold (1920–2005), deutscher Radsportler und Radsportfunktionär